Le tournoi de tennis de Roumanie 2006 s'est joué du 11 au  à Bucarest sur terre battue.

Faits marquants 
 Jürgen Melzer remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Filippo Volandri. Il remporte son premier titre ATP en simple.
 En double, Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski s'imposent en finale face à Martín García et Luis Horna. Il s'agit du  en double pour Fyrstenberg et du  également pour Matkowski.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Roumanie
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
2006 en Roumanie
Tennis en septembre 2006